Hotel Königshof ist der Name folgender Hotels:

 Hotel Königshof (München), ein Hotel in München
 Hotel Königshof (Bonn), ein Hotel in Bonn